Fenice () è un personaggio della mitologia greca. Fu re di Fenicia.

Genealogia 
Figlio di Agenore e di Telefassa (citata come Argiope da Igino), sposò Cassiopea e fu padre di Carme Fineo, Cilice e Doryclus ed adottò Atminio di cui il padre fu invece Zeus.

Da Alfesibea ebbe Adone.

Euripide, tra i suoi figli aggiunge Piro.

Omero nell'Iliade cita Europa come figlia di Fenice e non come sorella.

Mitologia 
Fenice, insieme ai suoi fratelli Cadmo e Cilice fu inviato dal padre alla ricerca di Europa rapita da Zeus e che non fu mai più ritrovata.

Così ogni fratello alla fine si disperse ed alcuni tra loro, stabilitisi in nuove terre lungo le coste del mediterraneo divennero eponimi e capostipiti di altri popoli.

Fenice eponimo 
Fenice si stabilì in un paese del vicino oriente e divenne l'eroe eponimo e capostipite dei Fenici.

Secondo Euripide l'eponimo dei Fenici fu il figlio Piro.

Albero genealogico

Note 

Personaggi fenici della mitologia greca
Re di Tiro